A Rádio América FM é uma emissora de rádio brasileira, localizada em Vitória (Espírito Santo). Pertence à Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo, ligada à Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo.

Opera em frequência modulada (FM) e pode ser sintonizada na Grande Vitória e em alguns municípios do interior do Estado em 91.1 MHz e em todo o mundo pela internet. Esta frequência, bem como a da Rádio América AM, pertence à Igreja Católica de Vitória desde o início dos anos 90, tendo abrigado a Rádio Cidade que também já esteve sob administração da Mitra Arquidiocesana de Vitória. Em 1997 a Arquidiocese arrendou a frequência e a marca "Cidade" para uma Universidade de Vila Velha, permanecendo assim até 2007.

Em 2007 houve o interesse da Igreja em por no ar uma rádio voltada para a juventude e como o contrato com a Universidade estava por vencer a Fundação Nossa Senhora da Penha resolveu assumir de novo a frequência, fazendo porém um acordo para que a marca "Cidade" continuasse com a Universidade que passou a operá-la em nova frequência. Com isso surgiu a Rádio América FM com 24 horas de música cristã jovem por dia. Até 2015, a Rádio América FM era transmitido na frequencia 101.5 MHz. E em julho de 2015 a Rádio América fez a troca de dial com a FM Líder, trocando de 101.5 para 91.1 MHz

Programas 
 Louvor Express, com Giovana Volpato;
 Frequencia Modulada, com Rodrigo Moutinho;
 Me leva para casa, com Deide Teixeira;
 Vinde e Vede, com a RCC;
 Anuncia-me, com Padre Pedro Luchi;
 Conexão Jovem, com Conceição Santana;

Ligações externas 
 

América FM (Vitória)
Estações de rádio fundadas em 1993
Fundações no Brasil em 1993